

Personen

Historisch 
 Trip (geslacht): regenten-, patriciaats en adellijk geslacht.
 Elias Trip (ca. 1570-1636), bewindhebber van de VOC.
 Jan Trip van Berckenrode (1664-1732), bewindhebber van de VOC en burgemeester van Amsterdam.
 Dirck Trip (1691-1748), heer van Groet (1730), raad bij de Admiraliteit van Amsterdam, schepen en burgemeester van Amsterdam.
 Matthias Trip (1648-1695), ijzerkoopman in Amsterdam.
 Scato Trip (1742-1822), Gronings patriot en lid van de Eerste Nationale Vergadering in de periode 1796-1797.
 Albert Dominicus Trip van Zoudtlandt (1776-1835), Nederlandse cavaleriegeneraal aan het begin van de 19e eeuw.
 Hendrik Rudolph Trip (1779-1865), Nederlands militair en politicus.
 Scato Laman Trip (1843-1914), Nederlands jonkheer, rechtsgeleerde en president van de Hoge Raad der Nederlanden.
 Leonardus Trip (1876-1947), president van De Nederlandsche Bank van 1931 tot 1946 met uitzondering van de periode 1941-1945.
 Mathilde Stuiveling-van Vierssen Trip (1907-2010), letterkundige
 Boy Trip (1921-1990), Nederlands politicus.

Hedendaags 
 Nicoline van den Broek-Laman Trip (1937), oud-politica
 Trip Hawkins (1953), Amerikaans ondernemer uit Silicon Valley.
 Rob Trip (1960), Nederlandse radio- en televisiepresentator.

Schoeisel 
 trip (schoeisel) of patijn, middeleeuws schoeisel
 trip (hoefplankje), houten plankje voor onder de hoef van een paard
 tripklomp

Overig 
 Olympus Trip is onderdeel van de naam van enkele cameramodellen van Olympus
 een ervaring die door drugs veroorzaakt kan worden; zie Trip (drugs)
 De trip, een roman van de Amerikaanse schrijver Tom Wolfe. 
 De trip van Teetje, een Nederlandse film uit 1998.
 Trip (band), een Amsterdamse funkband
 The Trip (MTV), een programma van MTV.
 bijnaam van het personage Charles Tucker III uit Star Trek: Enterprise
 Trip (Time Force Power Rangers), een personage uit de televisieserie Power Rangers
 Trip (Pokémon), een personage uit de tekenfilmseries van Pokémon

Zie ook
trips